De finale van de FA Cup van het seizoen 2017/18 werd gespeeld op zaterdag 19 mei 2018. Chelsea won met 1–0 van Manchester United, na een strafschopdoelpunt van Eden Hazard.

Finale

Voorgeschiedenis
Het was de derde keer dat Manchester United en Chelsea elkaar troffen in de finale van de FA Cup. De eerste keer dateerde van 1994. Manchester United won toen met 4–0 na onder meer twee strafschopdoelpunten van Éric Cantona. In 2007 had Chelsea na verlengingen aan het langste eind getrokken. Het won toen met het kleinste verschil na een goal van Didier Drogba.

In het seizoen 2017/18 hadden Chelsea en Manchester United elk een keer van elkaar gewonnen in de Premier League. In de heenronde had Chelsea met 1–0 gewonnen na een goal van Álvaro Morata. In de terugronde had Manchester United met 2–1 gewonnen.

Manchester United kon de FA Cup voor de dertiende keer winnen en zo het record van Arsenal evenaren. Chelsea stond voor het tweede jaar op rij in de finale en kon de prijs voor de achtste keer veroveren.

Wedstrijd

2018
Chelsea FC
Manchester United FC
Bekervoetbal 2017/18
FA
Sportevenement in Londen